Замок Паланок — пам'ятка фортифікаційної архітектури у місті Мукачево.
 «Замок Паланок» — нейзильберова монета НБУ номіналом 5 грн.
 «Замок Паланок» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.